Con meccanismo di Starling o legge di Starling si intende identificare alcuni dei principali contributi alla fisiologia dati all'inizio del novecento dal fisiologo inglese Ernest Henry Starling insieme ad altri autori suoi contemporanei. Essi comprendono:

 La legge di Frank-Starling che descrive la relazione tra precarico e forza di contrazione ventricolare cardiaca.
 L'equazione di Starling-Landis che descrive la dinamica degli scambi dei fluidi tra i diversi compartimenti dell'organismo.
 I meccanismi di riassorbimento di acqua ed elettroliti da parte del tubulo contorto distale.